Ми́ллетт () — фамилия. Известные носители:

 Миллетт, Кейт (1934—2017) — американская писательница, феминистка, общественный деятель и художница. 
 Миллетт, Льюис Ли (1920—2009) — офицер армии США, получивший медаль Почёта в ходе Корейской войны.
 Миллетт, Террон (род. 1968) — американский боксёр-профессионал.

См. также 
 Миллет (значения)
 Милле

Примечания